Dakota County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dakota County (Minnesota)
 Dakota County (Nebraska)